Owego steht für: 

 Owego (Iowa), Ort im Woodbury County, Iowa, USA 
 Owego (Town, New York), Town im Tioga County, New York, USA 
 Owego (Village, New York), Village im Tioga County, New York, USA

Siehe auch:

 Owego Township